Приз среди смешанных пар на Открытом чемпионате США по теннису разыгрывается с 1892 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса теннисисты выявляли лучших в рамках чемпионата США.

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат США

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата США по теннису
Международные турниры